Aappilatoq – città della Groenlandia nel comune di Kujalleq
 Aappilatoq – città della Groenlandia nel comune di Avannaata